Kouř může znamenat:

 Kouř nebo též dým, lidově též čoud či čmoud – produkt nedokonalého spalování
 cigaretový kouř
 Kouř (film) – první celovečerní film Tomáše Vorla
 Kouř (skupina) – česká hudební skupina

Externí odkazy